Wardar – rzeka
 Wardar Skopje
 Wardar Skopje (piłka ręczna kobiet)
 Wardar Skopje (piłka ręczna mężczyzn)
 Wardarski region statystyczny